Gugger steht für:
 Gugger (Zollikon), ehemaliges Bauernlehen des Ritterhauses Bubikon in Zollikon in der Schweiz

Personen:
 Andrina Gugger (* 1991), Schweizer Autorennfahrerin
 Athanas Gugger (1608–1669),  Schweizer Priester, Lehrer und Dichter
 Bettina Gugger (* 1983), Schweizer Schriftstellerin
 Cölestin Gugger von Staudach (1701–1767), Fürstabt des Klosters St. Gallen
 Hans Gugger (1921–2006), nebenberuflicher Schweizer Historiker
 Harry Gugger (* 1956), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Nik Gugger (* 1970), Schweizer Sozialunternehmer und Politiker (EVP)